Озаркевич — фамилия.
 Озаркевич, Наталия Ивановна (более известна как Кобринская; 1855—1920) — украинская писательница.
 Бажанская-Озаркевич, Ольга-Александра Порфирьевна (1866—1906) — украинская пианистка, фольклористка, писательница, общественный деятель.